Alfred Neumann (1865–1920) – niemiecki lekarz, profesor
 Alfred Neumann (1895–1952) – niemiecki pisarz
 Alfred Neumann (1902–2001) – austriacki polityk
 Alfred Neumann (1905–1988) – austriacki archeolog, profesor
 Alfred Neumann (1909–2001) – niemiecki sportowiec i polityk, komunista
 Alfred Bruno Neumann (1927–2010) – niemiecki polityk i działacz sportowy